— японский принц крови и глава Камакурского сёгуната, правивший с 10 августа 1308 по 21 мая 1333 года. Прозвание — Соэн.

Жизнеописание 
Принц Морикуни был сыном сёгуна Хисаакиры и внуком императора Го-Фукакусы. Морикуни стал сёгуном в возрасте шести лет. На его правление пришлось падение и гибель рода фактических правителей страны — сиккэнов из рода Ходзё — а вместе с ними и самого Камакурского сёгуната. После отречения бывший сёгун постригся в монахи.

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
  

Члены императорского дома Японии
Сёгуны периода Камакура